Чебаненко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чебаненко, Вячеслав Андреевич (1942—1997) — советский шахматист, тренер, теоретик.
 Чебаненко, Иван Ильич (1925—2012) — советский геолог-тектонист, член-корреспондент АН Украины, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники.